Halla steht für: 
 Berg Halla, der höchste Berg Südkoreas
 Halla (...– etwa 1400), alter Name der Stadt Halle (Saale)
 Halla, erfolgreiches Turnierpferd
 eine finnische Insel, Halla (Kotka)
 den Künstlernamen der südkoreanischen Sängerin Lee Suji

Halla ist der Familienname folgender Personen:
 Arndís Halla (* 1969), isländische Opernsängerin (Sopran)
 Franz Halla (1884–1971), österreichischer Chemiker
 Jussi Halla-aho (* 1971), finnischer Politiker der Perussuomalaiset und Slavist
 Natalie Halla (* 1975), österreichische Filmregisseurin
 Paul Halla (1931–2005), österreichischer Fußballspieler